Froger ist der Name oder Familienname folgender Personen: 

 René Froger (* 1960), niederländischer Sänger
 Thierry Froger (* 1963), französischer Fußballtrainer und -spieler 
 Froger (Bischof), ein Bischof von Sées